Генрієтта Матильда Марія Елізабета Емілія Снетляге (, 1868-1929) — німецький орнітолог, яка жила та працювала в Бразилії.

Біографія 
Марія Емілія Снетляге народилася в селі Краатце, що зараз є частиною міста Гранзе, у сім'ї пастора Еміля Снетляге. Вчилася приватно вдома. У 1900 році вона почала свої дослідження з природознавства, а у 1904 році написала докторську дисертацію в університеті Фрайбурга з тематики прикріплення м'язів у членистоногих. За рекомендацією Антона Райхенова вона переїхала до Бразилії у 1905 році і стала помічником Еміля Гелді. З 1914 по 1922 роки була директором музею Museu Paraense Emílio Goeldi. В той час втратила фалангу середнього пальця правої руки - її відкусила піранья.

Марія Емілія Снетляге є одним з найвідоміших орнітологів Бразилії. Вона описала декілька нових видів птахів. В її доробку опис таких видів: Myrmeciza goeldii, Myrmotherula iheringi, Myrmotherula sclateri, Phyloscartes roquettei тощо. Разом зі своїм племінником, антропологом доктором Емілем Генріхом Снетляге, вона досліджувала бразильську авіфауну в 1920-х роках. Найвідоміша праця «Catalogo das Aves Amazonicas» (Каталог птахів Амазонії), 1914 року. У 1929 році померла від вади серця.

Епоніми 
На честь Емілії Снетляге названо низку видів тварин:
 вид папуг Pyrrhura snethlageae
 вид мавп Mico emiliae
 вид гризунів Lonchothrix emiliae
 вид змій Atractus snethlageae
 вид ящірок Loxopholis snethlageae
 англійська назва птаха Hemitriccus minor — Snethlage's tody-tyrant

Окремі публікації 
 Snethlage, E. 1905 - Ueber die Frage vom Muskelansatz und der Herkunft der Muskulatur bei den Arthropoden. Zoologische Jahrbücher. Bd. 21. Abteilung für Anatomie
 ————— 1906 - Ueber brasilianische Voegel. Ornithologische Monatsberichte, 14:9.
 ————— 1906 - Einige Bemerkungen ueber Ypocnemis vidua Hellm. und Phlogopsis paraensis Hellm. Ornithologische Monatsberichte, 14:9-31.
 ————— 1906 - Ein neuer Zwergspecht. Ornithologische Monatsberichte, 14:59-60.
 ————— 1906 - Ueber unteramazonische Voegel. Journal für Ornithologie, 1906:407-411, 519-527; 1907:283-299.
 ————— 1907 - Neue Vogelarten aus Südamerika. Ornithologische Monatsberichte, 15:160-164, 193-196.
 ————— 1908 - Eine Vogelsammlung vom Purus, Brasilien. Journal für Ornithologie, 1908:7-24.
 ————— 1908 - Ornithologisches von Tapajoz und Tocantins. Journal für Ornithologie, 1908:493-539.
 ————— 1908 - Sobre uma collecção de aves do Rio Purus. Bol. Museu Goeldi, 5:43-78.
 ————— 1908 - Novas espécies de aves amazônicas das collecções do Museu Goeldi. Bol. Museu Goeldi, 5:437-448.
 ————— 1908 - Novas espécies de peixes amazônicos das collecções do Museu Goeldi. Bol. Museu Goeldi, 5:449-455.
 ————— 1908 - Bibliographia zoologica. Bol. Museu Goeldi, 5:463-47l.
 ————— 1909 - Sobre a distribuição da avifauna campestre na Amazônia. Bol. Museu Goeldi, 6:226-235.
 ————— 1909 - Berichtigung. Orn. Monatsberichte, 18:192.
 ————— 1910 - Zur Ethnographie der Chipaya und Curuahé. Zeitschrift für Ethnologie, : 612-637.
 ————— 1910 - Neue Vogelarten aus Amazonien. Ornithologische Monatsberichte, 20:153- 155.
 ————— 1912 - A travessia entre o Xingu e o Tapajoz. Bol. Museu Goeldi, 7:49-92.
 ————— 1912 - Vocabulario comparativo dos Indios Chipayas e Curuahé. Bol. Museu Goeldi, 12:93-99.
 ————— 1913 - A travessia entre o Xingú e o Tapajoz . Pará, Brazil: E. Lohse & Cia.
 ————— 1913 - Ueber die Verbreitung der Vogelarten in Unteramazonien. Journal für Ornithologie, 1913: 469-539.
 ————— 1914 - Neue Vogelarten aus Amazonien. Ornithologische Monatsberichte, 22:39-44.
 ————— 1914 - Catálogo das Aves Amazônicas. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi de Historia Natural e Etnografia, 8: 1-530.
 ————— 1917 - Nature and Man in Eastern Pará, Brazil . The Geographical Review (New York), 4(1): 41-50.
 ————— 1920-1921 - Die Indianerstaemme am mittleren Xingu. Zeitschrift für Ethnologie,   :395-427.
 ————— 1923 - Oribatídeos Brasileiros (Uebersetzung der Arbeit, von Dr. Max Sellnick). Archivos Mus. Nacional, 24:283-300.
 ————— 1924 - Neue Vogelarten aus Nordbrasilien. Journal für Ornithologie, 446-450.
 ————— 1924 - Informações sobre a avifauna do Maranhão, Bol. Mus. Nacional, 1: 219-223.
 ————— 1924 - Novas especies de aves do NE do Brasil. Bol. Mus. Nacional,  :407-412.
 ————— 1925 - Neue Vogelarten aus Nordbrasilien. Journal für Ornithologie, 73:264-274.
 ————— 1925 - Die Flüsse Iriri und Curuá im Gebiete des Xingu. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, : 328-354.
 ————— 1925 - Resumo de trabalhos executados na Europa de 1924-1925. Bol. Mus. Nacional, 2 (6): 35-70.
 ————— 1926 - Uma nova espécie de Dendrocolaptídeo no interior do Brasil. Bol. Mus. Nacional, 3(3): 59-60.
 ————— 1926 - Algumas observações sobre pássaros raros e pouco conhecidos do Brasil, Bol. Mus. Nacional, 3(3): 61-64.
 ————— 1927 - Bemerkungen ueber einige wenig bekannte Formicariiden aus Süd- und Mittelbrasilien. Journal für Ornithologie, :371-374.
 ————— 1927 - Ein neuer Cuculidae aus Südbrasilien. Ornithologische Monatsberichte, 35(3): 80-82.
 ————— 1928 - Novas espécies e subespécies de aves do Brasil Central. Bol. Mus. Nac., 4(2): 1-7.

Джерела 

 Snethlage, Maria Emilie. In: Bettina Beer: Frauen in der deutschsprachigen Ethnologie. Ein Handbuch. Böhlau, Köln/Weimar/Wien 2007, ISBN 978-3-412-11206-6, S. 215—218.
 Ludwig Gebhardt: Die Ornithologen Mitteleuropas. AULA-Verlag, Wiebelsheim. 2006 ISBN 3-89104-680-4
 Manuela Röhken und Carsten Dräger: «1438-2013 — Kraatz im Wandel der Zeiten.» -Jubiläumsschrift 575 Jahre Kraatz. Herausgegeben von der Stadt Gransee, Juli 2013.
 Carsten Dräger: «Von Kraatz an den Amazonas». Artikelserie in der Märkischen Allgemeinen Zeitung.

Примітки 

Жінки-біологи
Автори зоологічних таксонів
Випускники Фрайбурзького університету
Німецькі орнітологи
Німецькі емігранти до Бразилії